Бо́лдино — название населённых пунктов в зоне расселения русских.


Носители названия 
 Большое Болдино — село в Нижегородской области.
 Болдино — музей-заповедник А. С. Пушкина в этом селе.
 Болдино — деревня в Петушинском районе Владимирской области.
 Болдино — посёлок в Петушинском районе Владимирской области.
 Болдино — железнодорожная станция во Владимирской области.
 Болдино — деревня в Солнечногорском районе Московской области.
 Болдино — усадьба Василия Никитича Татищева в Солнечногорском районе Московской области.
 Болдино — деревня в Пермском районе Пермского края.
 Болдино — деревня в Опочецком районе Псковской области, Болгатовская волость.
 Болдино — деревня в Опочецком районе Псковской области, Звонская волость.
 Болдино — деревня в Островском районе Псковской области.
 Болдино — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Болдино — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Болдино — деревня в Духовщинском районе Смоленской области.
 Болдино — деревня в Кардымовском районе Смоленской области.
 Болдино — деревня в Некоузском районе Ярославской области.
 Малое Болдино — посёлок в Большеболдинском районе Нижегородской области.

Происхождение 
Название Болдино произошло от русского полного прозвищного личного имени Болда́ — варианта имени Балда́.

Часть населённых пунктов Болдино также могла получить своё название от носителей фамилии Бо́лдин, в свою очередь также произошедшей от прозвищного имени Болда.

Время возникновения 
Те населённые пункты с названием Болдино, чьё название происходит непосредственно от имени Болда, возникли не позже XVIII века — времени исчезновения этого имени. Исчезновение имени Болда было связано с полным запретом правительством Петра I всех нецерковных имён в конце XVII — начале XVIII века.

Населённые пункты, чьё название произошло от носителей фамилии Болдин, могли возникнуть позже.

Примечания

См. также 
 Болдин
 Болдов